Андреландия:

 Андреландия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс
 Андреландия — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс